Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Трейсі Остін з рахунком 5–7, 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Андреа Джегер (півфінал)
  Трейсі Остін (фінал)
  Беттіна Бюнге (півфінал)
  Гана Мандлікова (2-ге коло)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)
  Барбара Поттер (3-тє коло)
  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (3-тє коло)
  Кеті Ріналді (2-ге коло)
  Бонні Гадушек (3-тє коло)
  Андреа Темешварі (чвертьфінал)
  Розалін Феербенк (1-ше коло)
  Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Family Circle Cup 1983 Draw (Archived 2009-08-11)

Одиночний розряд